National Board of Review of Motion Pictures, een Amerikaanse filmorganisatie
National Business Review, een Nieuw-Zeelandse krant
New Brunswick Railway, een voormalige Canadese spoorwegmaatschappij
Nightly Business Report, een televisieprogramma van de Public Broadcasting Service
North British Railway (1860–1923), een voormalige Schotse spoorwegmaatschappij
NBR (televisiezender), een Braziliaanse televisiezender
Nitrilbutadieenrubber, een elastomeer